Община Кула
 Кула (община, Болгария)
 Кула (община, Сербия)